Eumel steht für:
 Eumel, sonderbare Person oder Sache
 Eumel (auch „Gardinenschädlinge“), Zeichentrick-Werbefiguren (1970er Jahre) der Hoffmann’s Stärkefabriken
 Eumel, Comic-Figur mit Buchserie (Schülerkalender u. a., frühe 1980er Jahre) des Franz Schneider Verlags

EUMEL steht für:
 Extendable Multi User Microprocessor ELAN-System, ein Computerbetriebssystem auf dem Zilog Z80, siehe L2 (Betriebssystem)

Siehe auch:
 Eumel, Eumelos oder Eumelus ist der Name folgender Personen, siehe hierfür Eumelos
 
 

EUMEL